Сібіль Баммер виграла титул, у фіналі перемігши Хіселу Дулко з рахунком 7–5, 3–6, 7–5.

Singles

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

2007
Pattaya Women's Open, одиночний розряд